Ошљак може бити:

 Ошљак, планина у Србији
 Ошљак (острво), острво у Јадранском мору, Република Хрватска
 Ошљак (Преко), насељено мјесто у општини Преко, Задарска жупанија, Република Хрватска